Ланте Монтефельтро делла Ровере () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланте Монтефельтро делла Ровере, Алессандро (1762—1818) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.
 Ланте Монтефельтро делла Ровере, Антонио (1737—1817) — итальянский кардинал.
 Ланте Монтефельтро делла Ровере, Федерико Марчелло (1695—1773) — итальянский кардинал, дядя предыдущих.